Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) är en biståndsorganisation kopplad till Pingströrelsen i Sverige, med cirka 300 projekt spridda över hela världen.

Externa länkar
PMU:s webbplats

Biståndsorganisationer
Pingströrelsen i Sverige